

Медальний залік 

Європейські ігри